Takaoka bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Aichi: Takaoka (Aichi) (heute: Toyota (Aichi))
 eine Stadt in der Präfektur Kōchi: Takaoka (Kōchi) (heute: Tosa (Kōchi))
 eine Stadt in der Präfektur Miyazaki: Takaoka (Miyazaki) (heute: Miyazaki (Miyazaki))
 einen Landkreis in der Präfektur Kōchi: Taokaoka-gun (Kōchi)
 ein Lehen: Takaoka (Han)

Takaoka ist der Familienname folgender Personen:
 Ai Takaoka (* 1982), japanische Sängerin
 Saki Takaoka (* 1972), japanische Schauspielerin
 Sōsuke Takaoka (* 1982), japanischer Schauspieler
 Toshinari Takaoka (* 1970), japanischer Langstreckenläufer
 Yōhei Takaoka (* 1996), japanischer Fußballspieler